

Radio 
Radio Star est le nom de plusieurs stations de radio françaises actuelles :
 Radio Star, basée à Marseille
 Radio Star, basée à Montbéliard
 Radio Star, basée à Saint Pierre de la Réunion

Radio Star (s) était le nom de plusieurs stations de radio française et belge disparues :
 Radio Stars, basée à Havré en Belgique
 Radio Star, basée à Mulhouse

Cinéma
 Radio Star, film sud-coréen réalisé par Lee Joon-ik
 Radiostars (2012), film français réalisé par Romain Lévy